, village du powiat de Kartuzy en Poméranie.
 Sierakowice, gmina dont il est le siège.

 Sierakowice, village du powiat de Gliwice en Silésie.